Jerichow steht für: 
 Jerichow, eine Stadt in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 eine fiktive mecklenburgische Kleinstadt im Roman Jahrestage von Uwe Johnson
 Jerichow (Film), deutscher Kinofilm (2008)
 die früheren preußischen Landkreise Jerichow I und Jerichow II

Jerichow ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Jerichow (* 1969), dänischer Basketballspieler 
 Traugott Immanuel Jerichow († 1734), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Jericho (Begriffsklärung)
 Jerichau